Rockola puede referirse a:

Sinfonola o juckebox
Sala Rock-Ola
Rockola (álbum) de Elisa Rego
La placa de arcade SNK Rockola Hardware